Złota Brama w Gdańsku
 Złota Brama w Jerozolimie
 Złota Brama w Kijowie
 Złota Brama (stacja metra) 
 Złota Brama w Konstantynopolu
 Złota Brama we Włodzimierzu

 Złote Wrota
 Złote Wrota – brama skalna u podnóża Karadahu
 Golden Gate (cieśnina)
 Most Golden Gate